Three Oaks puede referirse a:

 Three Oaks (Florida), Estados Unidos
 Three Oaks (Míchigan), Estados Unidos
 Three Oaks (Sussex Oriental), Inglaterra